Balde (Argentinië), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied La Capital in de provincie San Luis
 Balde (Erndtebrück), een plaats in de Duitse gemeente Erndtebrück, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Balde (geslacht), een geslacht van sluipwespen